Sonolor est une ancienne équipe française de cyclisme professionnel sur route, dirigée durant les saisons 1969 à 1974 par Jean Stablinski. Son leader était le champion belge Lucien Van Impe.

À l'aube de la saison 1974, l'équipe Sonolor fusionne avec l'équipe Gitane en reprenant l'encadrement technique et la plupart des coureurs de cette dernière pour former l'équipe Sonolor-Gitane. À la fin de la saison, Sonolor se retire et l'équipe Gitane continue en partenariat avec Campagnolo.

Différents noms 
 1974 : Sonolor-Gitane
 1972-1973 : Sonolor
 1969-1971 : Sonolor-Lejeune

Sponsors 
 Sonolor : fabricant de postes de radio et de télévision
 Gitane est un fabricant de cycles
 Lejeune est un fabricant de cycles

Palmarès 

  du Tour de France (Mariano Martinez)
  du Championnat du monde de cyclisme (Mariano Martinez)
  du Championnat de France de demi-fond (Enzo Mattioda)
 Grand Prix de Plouay (Raymond Martin)
 Grand Prix de Denain 1974 (Willy Teirlinck)
 Grand Prix de Fourmies (Willy Teirlinck)
 1 étape du étape du Tour de Luxembourg (Willy Teirlinck)
 1 étape de l'Étoile des Espoirs (Willy Teirlinck)
 Tour de l'Oise (Robert Mintkiewicz)
 1 étape du Tour méditerranéen (Willy Van Neste)
 1 étape du Tour de l'Aude (Claude Tollet)
 1 étape du Grand Prix du Midi libre (René Dillen)
 Herald Sun Tour (Graham Mac Villy)

 Polymultipliee (Lucien Aimar)

Coureurs

Effectifs

1969 

S
S